Karaulov je priimek več oseb:
 Anatolij Evtikhievič Karaulov, sovjetski general
 Sergej Karaulov, uzbeški košarkar
 Ivan Karaulov, kazaški smučarski skakalec